Tatjana ist die Bezeichnung bzw. der Titel:

des weiblichen Vornamens, siehe Tatjana
der Novelle von Curt Goetz, siehe Tatjana (Curt Goetz)
der Oper in drei Akten von Franz Lehár, siehe Tatjana (Oper)
des britischen Spielfilms von 1937, siehe Tatjana (1937)
des Asteroiden, siehe (769) Tatjana
des Spielfilms von Aki Kaurismäki vom Jahre 1994, siehe Tatjana – Take Care Of Your Scarf